Coșeni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Coșeni (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 in der Republik Moldau:
 Coșeni (Ungheni), Dorf im Rajon Ungheni